

Варні () — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.

Варні — присілок, Дебьоський район, Удмуртія

Варні — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сомма